Фло́рес () — власна назва. Португальською — Флореш.

Особи 
 Альфредо Гонсалес Флорес — 18-й президент Коста-Рики.
 Антоніо Флорес — мексиканський футболіст, учасник ЧС-1950.
 Венансіо Флорес — уругвайський політичний лідер і генерал.
 Едісон Флорес — перуанський футболіст.
 Ігнасіо Флорес — мексиканський футболіст, учасник ЧС-1978.
 Карлос Роберто Флорес — гондураський політичний діяч.
 Кіке Санчес Флорес — іспанський футболіст.
 Лола Флорес (1923—1995) — іспанська співачка, танцюристка й акторка.
 Луїс Енріке Флорес — мексиканський футболіст.
 Мануель Антоніо Флорес Мальдонадо — іспанський адмірал і колоніальний чиновник, 7-й віцекороль Нової Гранади.
 Педро Моралес Флорес (1985) — чилійський футболіст, півзахисник.
 Росаріо Флорес — іспанська співачка.
 Флорес Хосе Марія — мексиканський військовик.
 Херардо Флорес — мексиканський футболіст.
 Хуан Дієго Флорес — перуанський оперний співак.

Топоніми 
 Море Флорес — у Тихому океані.

Флорес (острів)

Флорес (департамент)

Флорес-де-Авіла

Іспанські прізвища